Walter Boyd (Kingston, 1 de janeiro de 1972) é um ex-futebolista profissional jamaicano, que atuava como atacante.

Carreira 
Boyd integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998